Esprit du temps, notion philosophique (Zeitgeist).
 L'Esprit du Temps, maison d'édition française, fondée en 1989.